Auriga (constelação) — ou Constelação de Cocheiro

Condutor de veículos
Tração animal
Coche
Caleche
Carruagem
Diligência (veículo)
Carruagem
Carroça
Berlinda